Integrationspreis steht für

 Integrationspreis der Stadt Frankfurt am Main
 Integrationspreis Hannover, finanziert aus dem seit 2009 aus dem „Gesellschaftsfonds Zusammenleben“ durch die Stadt geförderten Preis für bürgerschaftliches Engagement
 Integrationspreis für vorbildliche Innovation und Integration der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit (IDA)
 Deutscher Integrationspreis der Hertie-Stiftung
 Nationaler Integrationspreis der Bundeskanzlerin, Deutschland
 Österreichischer Integrationspreis
 Bayerischer Integrationspreis
 Schwäbischer Integrationspreis
 Integrationspreis des Deutschen Fußball-Bundes und von Mercedes-Benz
 Integrationspreis des Landes Baden-Württemberg
 Hessischer Integrationspreis
 Tiroler Preis für Integration und Zivilcourage, auch kurz Tiroler Integrationspreis, regional und lokal auch einfach Integrationspreis
 Integrationspreis der Stiftung Apfelbaum
 Hochschul-Integrationspreis des BMBF und des DAAD

außerdem
 Integrationsmedaille, der Integrationspreis der deutschen Bundesregierung
 JobErfolg, ein bayerischer Inklusionspreis 
 Inklusionspreis Berlin, früher Integrationspreis genannt
 Civis – Europas Medienpreis für Integration
 Hauptstadtpreis für Integration und Toleranz